Zapallito puede referirse a:

 Ciertas variedades de calabaza, en varios países hispanohablantes.
 Cucurbita maxima var. zapallito, cuyo fruto es conocido popularmente como zapallito en Argentina y Uruguay.